Эммануэль Кабейя Мудиай (; род. 5 марта 1996 года в Киншасе, ДР Конго) — конголезский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Был выбран в первом раунде под общим седьмым номером на драфте НБА 2015 года.

Профессиональная карьера

Гуандун Саузерн Тайгерс 
22 июля 2014 года Мудиай подписал контракт в размере 1,2 миллионов долларов с китайским клубом «Гуандун Саузерн Тайгерс» на один год. Эммануэль получил травму и провёл всего 10 матчей в регулярном сезоне. Он вернулся 1 марта 2015 года и сыграл два матча плей-офф против «Бэйцзин Дакс».

Денвер Наггетс 
22 июня 2015 года Эммануэль Мудиай был выбран командой «Денвер Наггетс» на драфте 2015 года. Мудиай играл за «Наггетс» в летней лига НБА 2015 в Лас-Вегасе, по итогам которой вошёл во вторую символическую пятерку турнира. 31 июля он подписал контракт с командой из Денвера. В дебютном матче против «Хьюстон Рокетс» 28 октября 2015 года на его счету было 17 очков и 9 передач.

Нью-Йорк Никс

Юта Джаз 
20 июля 2019 года подписал контракт с клубом «Юта Джаз».

Жальгирис 
3 августа 2021 года был включён в состав «Портленд Трейл Блейзерс» на матчи Летней лиги НБА. 23 августа 2021 года 25-летний Мудиай подписал контракт с литовским клубом «Жальгирис».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Emmanuel Mudiay at draftexpress.com
 Emmanuel Mudiay at espn.com

Баскетболисты Демократической Республики Конго
Игроки «Гуандун Саузерн Тайгерс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки БК «Жальгирис»